Пегас (Pegasus) е крилата твърдогоривна ракета-носител, разработена от американската фирма Orbital Sciences, като разработка започва през 1987 г. Ракетата се състои от три степени, като има опция за добавяне и на четвърта степен. Изградена е почти от изцяло от композитни материали (94%; алуминиевите сплави са 5%, титановите – 1%)

Пегас може да извежда малки товари в ниска околоземна орбита. Ракетата се изстрелва от самолет при височина над 12 000 метра. Първоначално като носител е използван B-52B на NASA, впоследствие за целта е пригоден авиолайнер от тип Lockheed L-1011 TriStar. При едно от изстрелванията на Пегас, извършено над Канарските острови, в спътника, изведен в орбита се намира праха на създателя на поредицата „Стар Трек“ Джийн Родънбъри.

Спецификации

Изстрелвания

Минали изстрелвания

Източници

Външни препратки 
  Официална страница

Американски ракети-носители